Бургенланд:

 Бургенланд — самая восточная и наименее населённая федеральная земля в Австрии.
 Бургенланд — район в Германии, входит в землю Саксония-Анхальт.